Кристиан Матра (, 29 декабря 1903, Валанс — 4 мая 1977, Париж) — французский кинооператор.

Биография 
Начинал как фоторепортёр, глубоко интересовался техническими сторонами фотографии. Снимал документальные ленты. Выступал ассистентом у Жоржа Периналя на фильме Жана Гремийона Подтасовка (1928). Впоследствии работал с Жаном Эпштейном, Марселем Л’Эрбье и другими крупными мастерами французского кино 1930-х — 1960-х годов.

Избранная фильмография (оператор)

Ссылки 
 Страница в мировой Интернет-энциклопедии кинооператоров 
 Кристиан Матра на сайте КиноПоиск

Кинооператоры Франции
Родившиеся в 1903 году
Родившиеся в Валансе
Умершие в 1977 году
Умершие в Париже